Фериш () — английская фамилия. Известные носители:

 Райан Фериш — американский композитор.
 Фериш, Уильям (1759—1837) — британский учёный.